Deze pagina bevat alle eindresultaten van de Ronde van Spanje 2011, inclusief de lijst van de uitvallers.

Eindklassement

Nevenklassementen

Uitvallers

Eindstanden